Эугениуш Рыбка (; ) — польский астроном.

Биография 
Родился в Радзымине, в 1923 окончил Ягеллонский университет в Кракове. В 1921—1923 — сотрудник Краковской, в 1923—1932 — Варшавской обсерваторий. Директор Львовской обсерватории (1932—1945), Вроцлавской обсерватории (1945—1958) и Краковской (1958—1968) обсерваторий. Cущественно расширил штат и инструментарий Львовской обсерватории. Президент польского Национального астрономического комитета (с 1958). Почётный профессор Братиславского университета.

Основные труды в области астрофотометрии, исследований переменных звезд, истории астрономии. Ему принадлежит ведущая роль в развитии и распространении астрономических знаний в современной Польше. Вице-президент Международного астрономического союза (1952—1958), президент Комиссии N 41 «История астрономии» Международного астрономического союза (1964—1970).

Публикации

На русском языке

На польском языке 
 Astronomia Ogólna (1952), (1957)
 Four hundred years of the Copernican herigate (1964)
 Cztery wieki rozwoju myśli kopernikańskiej (1972).

Примечания

Литература 
 
 Eugeniusz Rybka — autobiografia, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 33:1988 nr 4 s. 929—942 (wersja online)

Астрономы по алфавиту
Астрономы Польши
Астрономы XX века
Преподаватели Вроцлавского университета
Президенты научных обществ Польши